Gustavo Fernández (Uruguayaans voetballer) (1952), Uruguayaans voetbaldoelman
 Gustavo Fernández (Argentijns voetballer) (1990), Argentijns voetballer
 Gustavo Fernández (tennisser) (1994), Argentijns rolstoeltennisser